een Afrikaans volk uit de Soedan: Fur (volk), de regio Darfur verwijst naar dit volk met de betekenis: "thuis van de Fur".
 de taal van het volk Fur: Fur (taal)
 het eenheidssymbool voor de furlong
 een eiland in het noorden van Jutland (Denemarken): Fur (eiland).
 een parochie in de Deense gemeente Skive: Fur (parochie)
 een Amerikaanse speelfilm Fur (film) naar het leven van Diane Arbus met in de hoofdrol Nicole Kidman